12-й чемпионат мира и одновременно 23-й чемпионат Европы по хоккею с шайбой проходил в Чехословакии, с 11 февраля по 20 февраля 1938 года.

В связи с тем, что в этом чемпионате принимало участие четырнадцать сборных, формула проведения опять претерпела изменения. В первом раунде сборные были поделены на три группы: две по пять и одна по четыре команды. Во второй раунд выходили три сильнейшие сборные из каждой группы, где они были поделены на три группы. Победитель каждой группы напрямую попадал в финальный раунд. Последнее четвёртое место получала лучшая из команд занявших второе место в своей группе во втором раунде.

Сборная Канады в десятый раз стала чемпионом. Вице-чемпионы мира Сборная Великобритании в четвёртый раз стала чемпионом Европы по хоккею с шайбой. Таким образом, повторился прошлогодний результат. Сборная США показала свой самый слабый результат на чемпионатах мира до сих пор. Повторить его она смогла в 1971 году, когда заняв последнее место в группе А, вылетела в группу B. Впервые в чемпионатах мира приняла участие команда Литвы.

Первый раунд

Группа A 

Итоговая таблица

Группа B 

Итоговая таблица

Группа C 

Итоговая таблица

Второй раунд

Группа A 

Итоговая таблица

Группа B 

Итоговая таблица

Группа C 

Итоговая таблица

+ Организационный комитет решил допустить к финальному раунду  Германию, так как она уступила только сильнейшей  сборной Канады

Матч за 5 место

Финальный раунд 
Полуфинал

Матч за 3 место

Финал

Итоговая таблица чемпионата мира

Сборная Канады («Садбери Вулвс») 
Перси Аллен, Горди Брюс, Редж Чипмэн, Джон Култер, Джон Годфри, Рой Хексимер (К), Джек Маршалл, Пат Макриви, Бастер Портлэнд, Джимми Расселл.

Чемпион мира

Итоговая таблица чемпионата Европы

Чемпион Европы

Источники 
 
 https://www.hockeyarchives.info//mondial1938.htm

Февраль 1938 года
Спорт в Чехословакии в 1938 году
Чемпионаты мира по хоккею с шайбой
Чемпионат Европы по хоккею с шайбой 1938
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Чехословакии
Чемпионаты Европы в Чехословакии
Чемпионаты мира в Чехословакии
Чемпионаты Европы в 1938 году